Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1954 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maureen Connolly et Nell Hall Hopman battent Maud Galtier et Suzanne Schmitt en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Sept équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1954
France Double dames
Sport en France en 1954